Pawson est un patronyme porté notamment par :

 Craig Pawson (1979-), arbitre anglais de football ;
 David Pawson (1930-2020), pasteur, écrivain et conférencier évangélique.